1998 Голяма награда на Германия е 46-о за Голямата награда на Германия и единадесети кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 2 август 1998 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Квалификация 

Рикардо Росет не взе участие в квалификацията след инцидент по време на свободната тренировка.

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
1998 година в Германия